Ottende etape af Tour de France 2007 blev kørt lørdag d. 15. juli og gik fra Le Grand-Bornand til Tignes.
Ruten var 165 km lang og var den første rigtige bjergetape i løbet.

 Etape: 8
 Dato: 15. juli
 Længde: 165 km
 Danske resultater:
 1. Michael Rasmussen 4:49.40
 Gennemsnitshastighed: 34,18 km/t

Sprint og bjergpasseringer

1. sprint (Faverges) 
Efter 36 km

2. sprint (Albertville) 
Efter 60 km

1. bjerg (Col du Marais) 
4. kategori stigning efter 15,5 km

2. bjerg (Côte du Bouchet-Mont-Charvin) 
3. kategori stigning efter 22 km

3. bjerg (Col de Tamié) 
2. kategori stigning efter 46,5 km

4. bjerg (Cormet de Roselend) 
1. kategori stigning efter 99,5 km

5. bjerg (Montée d'Hauteville) 
1. kategori stigning efter 136,5 km

6. bjerg (Montée de Tignes) 
1. kategori stigning efter 163 km

Resultatliste

Udgående ryttere 

 21 Michael Rogers fra T-Mobile udgik under etapen med en skulderskade efter at have været væltet under nedkørslen fra Cormet de Roselend.
 23 Mark Cavendish fra T-Mobile Team udgik på etapen pga. smerter fra flere styrt på de tidligere etaper. Det var i tillæg planlagt at Cavendish skulle stå af løbet i Alperne.
 35 Stuart O'Grady fra CSC udgik under etapen med en ryggskade efter at have været styrtet under nedkørslen fra Cormet de Roselend.
 134 Romain Feillu fra Agritubel udgik under etapen.
 146 Ivan Parra fra Cofidis udgik under etapen efter at have været styrtet under nedkørslen fra Cormet de Roselend.

Diskvalifikationer 

 46 Robbie McEwen fra Predictor-Lotto klarede ikke at cykle i mål inden for tidsgrænsen.
 86 Danilo Napolitano fra Lampre-Fondital klarede ikke at cykle i mål inden for tidsgrænsen
 136 Cédric Hervé fra Agritubel klarede ikke at cykle i mål inden for tidsgrænsen.

08

en:2007 Tour de France, Prologue to Stage 10#Stage 8